Eija Salonen (ur. 10 grudnia 1975 w Kärkölä) – fińska biathlonistka, jej największym sukcesem są 6. miejsca w sztafecie w czasie Mistrzostw Świata w 1999 roku oraz w Mistrzostwach Świata w 2003 roku.

Osiągnięcia

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa Europy 

IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta

Puchar Świata

Bibliografia 
 

Fińskie biathlonistki
Urodzeni w 1975